314 км, 314-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Будка железной дороги 314 км — деревня в Сафоновском районе Смоленской области, входит в состав Барановского сельского поселения.

 314 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 844420.
 314 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области на линии Дно — Новосокольники. Код 057155.
 314 км — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области на линии Невель I — Великие Луки. Код 067346.
 314 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 603313.